Рекорди Європи з бігу на 10 кілометрів визнаються Європейською легкоатлетичною асоціацією з-поміж результатів, показаних європейськими легкоатлетками на шосейній дистанції, за умови дотримання встановлених вимог.

Хронологія рекордів

Змішані забіги

Жіночі забіги

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики – 10 кілометрів (жінки)
 Хронологія рекордів України з легкої атлетики – 10 кілометрів (жінки)

Примітки

Джерела 

 Рекорди Європи на сайті Європейської легкоатлетичної асоціації 
 Хронологія рекордів Європи з шосейних дисциплін на сайті sport-record.de 

Жінки